Balthasar Coymans (1555-1634), Balthasar I, de grondlegger van de firma Coymans; 
Balthasar Coymans (1589-1657), zoon van Balthasar I
Balthasar Coymans (1618-1690), kleinzoon van Balthasar I, schepen in Haarlem
Balthasar Coymans (1652-1686), kleinzoon van Balthasar I, vertegenwoordigde de familie in Cadiz
Balthasar Coymans (1699-1759), achterkleinzoon van Balthasar I